Le Rapt – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 Le Rapt – film del 1909 prodotto dalla Pathé Frères
 Le Rapt – film del 1914 diretto da André Hugon